Chopper (filme), produção de 2000 com Eric Bana
 Chopper (motocicleta)
 Comet Hopper, referida como CHopper, uma sonda espacial 

Desambiguação